Die 66. Rallye Finnland ist der 8. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2016. Sie dauerte vom 28. bis zum 31. Juli 2016 und es wurden insgesamt 24 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 

Kris Meeke (Citroën) gewann den achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2016. Bereits nach der zweiten Wertungsprüfung ging der Brite in Führung und gab diese bis zur 24. WP nicht mehr ab. Nach der Powerstage, die Thierry Neuville (Hyundai) für sich entschied, lag Meeke 29,1 Sekunden vor Jari-Matti Latvala (Volkswagen). Craig Breen (Citroën) konnte sich über das erste Podium seiner WRC-Karriere freuen. Der Ire zeigte bei seinem erst fünften Start in einem WRC-Auto der obersten Klasse, eine konstant gute Leistung und in der 23. WP gelang ihm die Bestzeit.

Schlecht verlief die Rallye für Weltmeister und Titelverteidiger Sébastien Ogier (Volkswagen). Am Freitag rutschte er in einen Straßengraben, aus dem er sich erst nach über 15 Minuten wieder befreien konnte, am Samstag gab es Bremsprobleme am Polo R WRC. Ogier reiste ohne WM-Punktegewinn aus Finnland ab.

Ott Tänak (M-Sport Ford) fuhr insgesamt sechs WP-Bestzeiten. Am Freitag und Samstag wurde er durch Reifenschäden gebremst und einem Aufhängungsdefekt. Am Schlusstag lag der Este aber trotzdem auf dem vierten Rang im Gesamtklassement mit wenig Rückstand auf Platz drei. In der drittletzten WP rutschte er von der Straße und konnte nicht mehr weiterfahren.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 76 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Webseite Rallye-WM: https://www.wrc.com/
 Offizielle Webseite Rallye Finnland: https://www.nesterallyfinland.fi/en/

Einzelnachweise 

Finnland
2016